Wasgenwald ist eine alte Bezeichnung für zwei benachbarte Mittelgebirgslandschaften:

 den Wasgau im südlichen Teil des Pfälzer Waldes und im östlichen Teil der Nordvogesen
 die Vogesen, die sich in Frankreich südlich daran anschließen

sowie:
 Wasgenwald (Schiff, 1912), Dampfer für den Hapag-Westindien-/Mittelamerika-Dienst